Magdalena Chiprés Herrera (Zamora, México, 8 de abril de 1996) es una modelo y presentadora de televisión mexicana.

Biografía 
Creció en la ciudad de Zamora, en el estado de Michoacán. Desde muy chica destacó por sus cualidades académicas y belleza. Llegó a participar en varios concursos de belleza y ferias regionales durante su adolescencia.

El primer certamen importante en el que participó fue Nuestra Belleza Michoacán, en la edición del año 2015. Tras haber sido coronada reina del certamen, se clasificó para participar y representar a su estado en Nuestra Belleza México 2016. En este certamen, que ganaría la tamaulipeca Kristal Silva, Magdalena quedó ubicada dentro del Top 10, de entre 29 competidoras. Consiguió el Premio Académico del certamen, siendo la primera vez que Michoacán gana este premio desde 2006.

Tales resultados le valdrían la clasificación para participar como representante de México en Reina Hispanoamericana 2016. Sería la primera vez que una michoacana representase a México en un certamen internacional. El evento se celebró el 5 de noviembre del 2016 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y contó con la participación de 23 candidatas de toda América Latina, España y Estados Unidos. Tras una excelente participación, Magdalena Chiprés fue coronada como Virreina Hispanoamericana, mientras que su homóloga colombiana, María Camila Soleibe, sería coronada Reina Hispanoamérica. Esta sería la segunda vez que México gana el título de Virreina, y la primera vez que una michoacana gana un título internacional en un certamen de belleza. Magdalena, además, también ganaría el Premio al Mejor Traje Típico.

Actualmente, Magdalena se desempeña como comentarista en el programa TV Bandamax de la cadena Televisa. También es directora estatal de Mexicana Universal Michoacán.

En 2020 y 2021, formó parte del equipo que apoyó a la mexicana Andrea Meza durante su participación y posterior coronación como Miss Universo en Miss Universo 2020.

Referencias 

Mexicanas